Златопо́льский — топонимическая фамилия, распространена среди евреев.

Известные носители:
 Златопольский, Александр Игоревич (род. 1981) — российский актёр театра и кино, артист эстрады, телеведущий.
 Златопольский, Антон Андреевич (род. 1966) — российский медиаменеджер, продюсер кино и телевидения, общественный деятель.
 Златопольский, Давид Львович (1919—2002) — советский и российский юрист, специалист по советскому государственному праву и проблемам суверенитета.
 Златопольский, Лев Соломонович (1847—1907) — русский революционер, народник, член Исполнительного комитета партии «Народная воля», математик, изобретатель, криптограф, предприниматель.
 Златопольский, Михаил Михайлович (Мотя Моисеевич, 1934—2001) — советский и российский оперный певец.
 Златопольский, Савелий Соломонович (1855—1885) — русский революционер, народник.

Златопо́льская — женская форма фамилии Златопольский.
 Златопольская, Дарья Эриковна (род. 1977) — российская журналистка и телеведущая.